Radgoszcz peut désigner en Pologne :

 Radgoszcz, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Radgoszcz, village et siège de la gmina de Radgoszcz dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Radgoszcz, village de la voïvodie de Mazovie